Непокорённые:

 Непокорённые — мемориал в России.
 Непокорённые — мемориал на Украине.

 Непокорённые — советский художественный фильм.

См. также 
 Непокорённый
 Непокорная